Requena (Espanha) — município na Comunidade Valenciana, Espanha
 Requena (Peru) — capital da província de Requena, departamento de Loreto, Peru
 Requena (distrito) — distrito da província de Requena, departamento de Loreto, Peru
 Requena (província) —província do departamento de Loreto, Peru
 Nueva Requena (distrito) — distrito da província de Coronel Portillo, região de Ucayali

Desambiguação
Desambiguações de topônimos